LFB (Linear Frame Buffer) — линейный буфер в видеокарте, на который с максимально высоким быстродействием адресуется графика. Применён в видеоадаптерах поддерживающих стандартные режимы отменённого стандарта VESA для упрощения организации процессов вывода на дисплей, взамен отображения узких полосок A000:0-AFFE:0 в память адаптера многократно по высоте кадра.

 Лаймен Фрэнк Баум — американский писатель.
 «ЛФБ» Испания — турнир среди испанских баскетбольных женских команд.